Vlatko Stojanovski (en ), né le  à Deltchevo, est un footballeur international macédonien. Il évolue au poste d'attaquant au HNK Gorica depuis 2021.

Carrière

En équipe nationale 

Vlatko Stojanovski reçoit une seule et unique sélection avec les espoirs.

Il honore sa première sélection avec la Macédoine du Nord le , lors d'un match du groupe G des éliminatoires pour le Championnat d'Europe 2020 contre l'Autriche lors duquel il inscrit son premier but en sélection.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1993
Naissance à Delčevo
Footballeur international macédonien
Joueur du RNK Split
Joueur du Nîmes Olympique
Joueur du FC Chambly Oise
Joueur du HNK Gorica